Оснащення, оснастка (, ) — багатозначний термін.
 Оснащення — сукупність усіх необхідних технічних засобів підприємства, галузі тощо.
 Технологічне оснащення — засоби технологічного спорядження, які доповнюють технологічне устатковання під час виконання певної частини технологічного процесу.
 Колонна оснастка
 Оснастка талевої системи
 Оснащення — система снастей, якими обладнане судно.

Див. також 
 Снасть
 Обладнання (значення)

Література